Cseh László (1753–1824) költő
 Cseh László (1910–1950) válogatott labdarúgó (Cseh II László)
 Cseh László (1914–1991) festőművész, főiskolai adjunktus
 Cseh László (1952–2020) úszó, olimpikon
 Cseh László (1985) világbajnok, olimpiai ezüst- és bronzérmes úszó, előbbinek a fia